Arbi peut désigner :
 Heryanto Arbi (1972-), joueur de badminton indonésien
 Arbi Mejri (1985-), joueur tunisien de football
 El Arbi Hillel Soudani (1987-), joueur de football algérien
 Arbi Jabeur (1985-), joueur tunisien de football
 Arbi Sadok (1990-), joueur tunisien de football
 Mohamed Arbi Zarrouk Khaznadar (1760-1822), homme politique tunisien
 Mohamed El Arbi Zarrouk Khaznadar (1822-1902), homme politique tunisien
 Arbi Touati (1936-), joueur tunisien de football

Homonymie de patronyme